Rutheniumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Ruthenium und Fluor:

Ruthenium(VI)-fluorid, RuF6
Ruthenium(V)-fluorid, RuF5
Ruthenium(IV)-fluorid, RuF4
Ruthenium(III)-fluorid, RuF3